Costantino Roberto Costantini Frack é um médico cardiologista naturalizado brasileiro. Tornou-se conhecido ao ser pioneiro na realização da primeira angioplastia coronária da América Latina. Chamado popularmente de Dr. Costantino, ele é fundador do Hospital Cardiológico Costantini, em Curitiba (PR) e responsável pelo desenvolvimento de modernas técnicas minimamente invasivas utilizadas na Cardiologia Intervencionista. O cardiologista fundou também a Fundação Francisco Costantini (FCC), que leva o nome de seu pai, para atender com qualidade as pessoas sem condições financeiras para pagar por um tratamento cardíaco.

Carreira Médica 
Costantino formou-se em Medicina pela Universidade Nacional de Córdoba (UNC) em 1969, instituição de ensino superior da segunda maior cidade argentina. No mesmo ano, o médico se especializou em Cardiologia pela mesma instituição. Já em 1970, em início de carreira, escolheu o Brasil para viver e se desenvolver profissionalmente, onde fez uma nova especialização e começou a contribuir ativamente com a sociedade brasileira. Desta vez, investiu na cardiologia, integrando a equipe do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Em 1971, na mesma instituição, Costantino rumou para a área de hemodinâmica, até tornar-se investigador de cardiologia no Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles/EUA, 1973 e 1974). Após vinte anos de formação, o médico realizou um doutorado em Cardiologia pela Universidade de Córdoba no início da década de 1990.
No período de 1975 a 1998, foi Diretor do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Santa Casa de Curitiba, onde realizou a primeira angioplastia da América Latina. Desde 1998 é o diretor-geral do Hospital Cardiológico Costantini.

O médico é membro da Sociedade Paranaense de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista, Colégio Americano de Cardiologia, Sociedade de Tomografia Computadorizada Cardiovascular, Federação Argentina de Cardiologia e American College of Cardiology.

Reconhecimento Internacional 
Costantini alcançou reconhecimento internacional em 1979, dez anos depois de concluir sua pós-graduação em Cardiologia. Após um intensivo trabalho de pesquisa científica sobre o infarto agudo do coração – iniciado no laboratório do Hospital de Clínicas de São Paulo, em 1970, com continuidade no Hospital Cedars Sinai Medical Center, de Los Angeles (EUA) – o cardiologista destacou-se como o primeiro da América Latina a realizar uma angioplastia. O procedimento desobstrui artérias sem necessidade de abrir o peito do paciente. Ele foi realizado em Curitiba apenas dois anos após a primeira angioplastia percutânea do mundo, feita pelo médico Andréas Gruentzig, em Zurique (Suíça), em 1977. 

Atualmente, a prática é considerada primeira opção no tratamento do infarto agudo, substituindo a colocação de ponte de safena, de forma menos invasiva e de rápida recuperação. Na ocasião em que alcançou a conquista pioneira, Costantino Costantini integrava a equipe médica do Hospital Santa Casa de Curitiba. 

Na época em que a angioplastia coronária era só recomendada para seletos grupos de pacientes, e após acompanhar o desenvolvimento da angioplastia em Kansas City, Costantini começou a aplicar a técnica, o que na época (1983) foi alvo de críticas da comunidade médica, que o acusava de (com esta técnica para infarto agudo) estar realizando experiências em seres humanos. 

Sua ousadia e competência fizeram com que o procedimento de angioplastia começasse a ser realizado em todos os centros brasileiros que possuíam serviços de hemodinâmica. Hoje, é possível substituir boa parte das cirurgias para colocação de ponte de safena por este método, menos invasivo, mais seguro e que possibilita uma recuperação mais rápida aos pacientes. Em 2014, Costantini realizou mais um procedimento pioneiro no Brasil: angioplastia coronária com colocação de stent bioabsorvível. 

O médico também defende procedimentos perante a comunidade médica nacional e internacional, como a utilização do ultrassom intravascular: um exame minimamente invasivo em que se utiliza um pequeno dispositivo de ultrassom, montado em um cateter, para ver o interior das artérias. Antes menosprezado pelos cardiologistas, – mas sempre defendido por Costantini como fundamental para o sucesso de uma angioplastia coronária – o método tem a eficiência atestada mundialmente.

Estas e outras técnicas da cardiologia intervencionista são discutidas anualmente no CardioInterv, simpósio científico internacional realizado pelo médico no Hospital Cardiológico Costantini, instituição que leva o nome de sua família e se tornou referência nacional na área. 

Desde 1998, o cardiologista oferece o que há de mais moderno em cardiologia intervencionista e hemodinâmica à frente do Hospital, que possui atuação comparada aos maiores centros médicos do mundo. Em mais de 22 anos, a entidade já realizou mais de 50 mil procedimentos que incluem desde o diagnóstico até o tratamento da doença coronariana.  Costantini prioriza a aplicação de técnicas de ponta relacionadas à cardiologista intervencionista, nas quais o seu conhecimento científico pode ser utilizado em prol da saúde de todos os pacientes atendidos.

Medicina e Futebol 
Torcedor fanático pelo time argentino Club Atlético River Plate, Costantino Costantini teve a oportunidade de unir a paixão pelo esporte ao seu ofício de médico em algumas ocasiões. Em 2003, o apreço pelo futebol ultrapassou as quatro linhas do campo e o cardiologista destacou-se, também, por seu trabalho na Cardiologia Esportiva. 
	
Costantini tem cuidado também do coração de outros profissionais famosos no meio futebolístico, sendo muito procurado por futebolistas e atletas de alto nível de vários esportes.

Fontes 

Cardiologistas do Brasil